Siebald ist der Familienname folgender Personen:
 Manfred Siebald (* 1948), deutscher christlicher Liedermacher und Professor für Amerikanistik 
 Maximilian Siebald (* 1993), deutscher Fußballspieler